Lucius Papirius ist der Name folgender Personen: 

 Lucius Papirius Maso (vor 213 v. Chr.–nach 176 v. Chr.), römischer Politiker
 Lucius Papirius Mugillanus, römischer Politiker, Suffektkonsul 444 v. Chr. und Zensor 443 v. Chr.
 Lucius Papirius Praetextatus († 272 v. Chr.), römischer Politiker